Периньон — французская фамилия:

 Периньон, Катарин-Доминик (1754—1818) — один из «почётных» маршалов Наполеона I,.
 Периньон, Пьер (1638—1715) — французский монах-бенедиктинец, внесший значительный вклад в развитие производства шампанского

См. также 
 Dom Pérignon - марка шампанского.